Фолдинг ( — сворачивание):

 Фолдинг белка — процесс формирования пространственной структуры белка.
 Folding@home — проект распределённых вычислений по расчёту пространственных структур белков.
 Фолдинг — одна из функций текстового редактора.